Corminboeuf peut désigner plusieurs sujets:
 Corminboeuf, commune suisse du canton de Fribourg ;
 Joël Corminbœuf (1964-), footballeur international suisse ;
 Pascal Corminboeuf (1944-), personnalité politique suisse ;
 Yves Corminboeuf (1985-), coureur cycliste suisse.

Homonymie de patronyme